Vágar – isola delle Fær Øer
 Vágar – comune delle Fær Øer
 Vágar – regione delle Fær Øer